Zawada – località polacca nel voivodato di Opole
 Marcin Zawada – schermidore polacco
 Jan Zawada – calciatore ceco
 Oskar Zawada – calciatore polacco